Kim Kyung-ah (* 25. Mai 1977) ist eine ehemalige südkoreanische Tischtennisspielerin.

Werdegang 
Kim Kyung-ah ist Abwehrspielerin. Ihre bisher größten Erfolge waren jeweils der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, 2004 im Einzel und 2008 in der Mannschaft zusammen mit den Spielerinnen Park Mi-young und Dang Ye-seo.

Zwischen 2003 und 2009 nahm Kim Kyung-ah sechs Mal an Weltmeisterschaften teil. Dabei gewann sie 2007 und 2009 jeweils mit Park Mi-young eine Bronzemedaille. Mit der koreanischen Damenmannschaft kam sie 2004 auf Platz vier und 2006 auf Platz fünf. Bei den Grand Finals der ITTF-Pro-Tour-Turnierserie erreichte sie im Doppel dreimal das Endspiel, nämlich 2005 mit Kim Bok-rae sowie 2007 und 2008 mit Park Mi Young. 2009 wurde sie im Einzel Dritte.

Im Jahr 2008 stand Kim Kyung-ah beim FSV Kroppach unter Vertrag.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Rahul Nelson: Unglaublich viel Unterschnitt, Zeitschrift tischtennis, 2001/11 Seite 20–21

Weblinks 
  (abgerufen am 5. August 2011)
  (abgerufen am 5. August 2011)
  (abgerufen am 20. August 2012)

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Geboren 1977
Frau
Südkoreaner